Die Bezirksliga Frankfurt/Oder 1978/79 wurde nach siebzehn Spielzeiten der Eingleisigkeit wieder zweigleisig ausgeführt und war die 27. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Frankfurt/Oder durchgeführten Bezirksliga Frankfurt/Oder. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Frankfurt/Oder und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Sieger der Nord-Staffel die BSG Stahl Finow und der Zweitplatzierte der Süd-Staffel die SG Dynamo Fürstenwalde (Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga) gegenüber. Nach dem Heimsieg reichte Fürstenwalde im Rückspiel ein Unentschieden zum Gewinn des ersten Bezirksmeistertitels und kehrte postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurück. Fürstenwalde nahm an den Finalspielen anstelle der Zweitvertretung von Vorwärts Frankfurt/O. als Sieger der Süd-Staffel teil, weil diese nicht aufstiegsberechtigt waren und zur Folgesaison wieder in die Nachwuchsoberliga eingegliedert wurden.

Durch den Abstieg der BSG Motor Eberswalde aus der DDR-Liga, wurde ihre Zweitvertretung in die Bezirksklasse zurückgestuft. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Norden die TSG Fredersdorf und aus dem Süden die BSG ACZ Briesen sowie die BSG Turbine Frankfurt/O. allesamt Vorjahresaufsteiger in die Bezirksliga. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren die TSG Schwarz-Weiß Casekow (Staffel Nord) als Bezirksliganeuling und nach 18-jähriger Abwesenheit die TSG Seelow (Staffel Süd).


Staffel Nord

Abschlusstabelle 

 Namensänderung vor der Saison
 BSG Tiefbau Fredersdorf ↔ TSG Fredersdorf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Der Sieger der Staffel Nord und der Zweite der Staffel Süd ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 2. Juni 1979 im Rudolf-Harbig-Stadion von Fürstenwalde und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 9. Juni 1978 auf dem Finower Sportplatz am Wasserturm statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79